Роксана Школьник Вайсемберг (; родилась 25 июля 1989 года в Сан-Паулу, Бразилия) — бразильская теннисистка; победительница 35 турниров ITF (14 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Роксана впервые стала заниматься теннисом в четыре года. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (20)

Победы (14)

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (44)

Победы (21)

Поражения (23)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Бразилии